Адріан де Вріс (Adriaen de Vries; 1545 , Гаага — 15 грудня 1626 , Прага) — нідерландський скульптор, представник пізнього маньєризму
 Ганс Вредеман де Вріс () — нідерландський архітектор, фортифікатор, інженер, художник, гравер доби відродження, маньєризму і раннього бароко.
 Глен де Вріс (англ. Glen de Vries; нар. 29 червня 1972 — пом. 11 листопада 2021) — американський бізнесмен і космічний турист.

Див. також 
 Де Фриз